Смо́лов — русская фамилия; женская форма — Смо́лова.

Известные носители 
 
 Смолов, Фёдор Михайлович (род. 1990) — российский футболист.

 Смолова, Полина Петровна (род. 1980) — белорусская и российская певица.

См. также 
 Асмолов